Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2007/2008 является V турниром Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Суперлиги «А», Суперлиги «Б», дублирующие составы Суперлиги «А» и команды Высшей лиги чемпионата России.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — II Кубок В. Кузина
 II этап — финальная часть Кубка России: предварительные игры в группах и Финал восьми.

Финал четырёх II Кубка В. Кузина (01—02.10.07 Самара) 
 Полуфинал
 Вологда-Чеваката-2 — Спартак (Ног) — 
 ВБМ СГАУ — Динамо-2 (К) — 

 Матч за 3-е место
 Динамо-2 (К) — Вологда-Чеваката-2 — 

 Финал
 Спартак (Ног) — ВБМ СГАУ —

Финальная часть V Кубка России

Предварительный раунд 
Команды Суперлиги «А» и два финалиста Кубка В.Кузина делятся на три группы «Ж», «З» и «И», игры в группах проводятся турами в один круг. Четыре команды по итогам предварительного раунда выходят в Финал восьми Кубка России.

 Группа Ж (10—12.10.2007, Курск)

 Группа З (09—11.10.2007, Оренбург)

 Группа И (07—09.10.2007, Челябинск)

Финал восьми (23—25.03.2008, Екатеринбург) 
Посредством жеребьёвки четыре команды Суперлиги «А», занявших с 1 по 4 места в чемпионате России сезона 2006/2007 («Спартак» (Вид), УГМК, ЦСКА, «Динамо» (М)), и 4 лучшие команды из предварительного раунда Кубка России определяют пары участников четвертьфинала Финала восьми Кубка России.

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Обладатель кубка ЦСКА 
 Илона Корстин — MVP финала Эдвиж Лоусон Амайя Вальдеморо Энн Воутерс Екатерина Лисина Николь Пауэлл Ирина Соколовская Мария Степанова Ребекка ХаммонГлавный тренер —  Гундарс Ветра

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2007/2008

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте РФБ
 Газета Спорт-Экспресс за 26.03.2008

Кубок России по баскетболу среди женщин
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе
Спорт в России в 2008 году